Deskriptiv (lat. describere „beschreiben“) steht für:

 „die Tatsache beschreibend“ (siehe Deskription), als Antonym zu normativ, „als Norm dienend/festlegend“
 das wissenschaftliche Vorgehen der Beschreibung und Erläuterung ohne Bewertung oder Ableitung von Handlungsempfehlungen oder Normen (deskriptive Wissenschaft), siehe Phänomenologie (Methodik)

Siehe auch:
 Deskriptive Komplexitätstheorie
 Deskriptive Linguistik
 Deskriptive Mengenlehre
 Deskriptive Statistik
 Deskriptive Unerschöpflichkeit

en:descriptive